Strážnice je místnost nebo budova vyhrazená stráži (viz též strážní domek). Bývá umístěna v hlídaném objektu, ale u muničních skladů je umístěna v bezpečné vzdálenosti jako samostatný domek. Může se také jednat o ženu vykonávající funkci strážníka (přechýlený tvar).

Slovo Strážnice také označuje několik sídel:

 Strážnice (okres Hodonín) – město v okrese Hodonín
 Strážnice (zámek) – hrad přestavěný na zámek v tomto městě
 Strážnice (Vysoká) – ves v obci Vysoká v okrese Mělník
 Strážnice (Opava) – samota spadající pod město Opava v okrese Opava

… nebo vrcholů:
 Strážnice (rozhledna) – rozhledna poblíž obce Liptaň v okrese Bruntál

 Strážnice (550 m) – vrchol jižně od Strážku v okrese Žďár nad Sázavou
 Strážnice (583 m) – vrchol západně od Vidonína v okrese Žďár nad Sázavou
 Strážnice (589 m) – vrchol jihozápadně od Štítů v okrese Šumperk
 Strážnice (611 m) – vrchol jižně od Kundratic v okrese Žďár nad Sázavou
Strážnice (Podbeskydská pahorkatina) – vrchol 393 m n.m. u obce Staříč v okrese Frýdek-Místek